Le mot anglais pinnacle ( en français) désigne un sommet, on le retrouve donc souvent comme toponyme ou comme synonyme d'excellence.

Pinnacle peut désigner :
 Pinnacle Airlines, une petite compagnie aérienne américaine ;
 Pinnacle Systems, un éditeur de logiciels ;
 Pinnacle Entertainment Group, un éditeur de jeu de rôle américain, connu pour le jeu Deadlands et rebaptisé Great White Games en 2004 ;
 Pinnacle Books, une maison d'édition anglo-saxonne ;
 Le Domaine Pinnacle, une cidrerie québécoise ;
 Craggy Pinnacle, une montagne américaine du  comté de Buncombe, en Caroline du Nord ;
  (), un sommet du Parc d'État de Crowders Mountain en Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Pinnacle Rock, une montagne de l'État du Connecticut ;
 , un petit sommet de l'île Bartolomé aux îles Galápagos ;
 Un camp communautaire rastafari, fondé en 1940 en Jamaïque par le prêcheur Leonard Percival Howell ;
 Pinnacle, une ville du Comté de Mirani en Australie septentrionale.

Pinnacle ou The Pinnacle aussi désigne plusieurs gratte-ciel à travers le monde :

 The Pinnacle, ancien nom du gratte-ciel en cours de construction à Londres (actuellement 22 Bishopsgate) ;
 The Pinnacle, gratte-ciel résidentiel à Chicago dans le quartier de Loop ;
 The Pinnacle, gratte-ciel à Vancouver, Canada ;
 The Pinnacle, situé à Nashville dans le Tennessee ;
 Pinnacle, à Dalian en Chine ;
 The Pinnacle, à Canton, en Chine ;
 The Pinnacle, à Jakarta, en Indonésie.

Pinnacles peut désigner :
 Pinnacles, un album de Tangerine Dream ;
 Pinnacles National Monument, un parc national de Californie ;
 Pinnacles Desert, un parc national d'Australie-Occidentale.

 The Pinnacle est un groupe de catcheurs de la AEW.